Tennent ist der Familienname folgender Personen:

 Gilbert Tennent (1703–1764), irisch-amerikanischer Theologe und Geistlicher 
 Henry Moncrieff Tennent (1879–1941), britischer Theaterproduzent 

 Madge Tennent (Madeline Grace Tennent; 1889–1972), britisch-amerikanische Künstlerin 
 Norman H. Tennent (Norman Hugh Tennent), britischer Chemiker und Hochschullehrer 
 Robert D. Tennent (Robert Daniel Tennent; * 1944), britischer Informatiker 
 William Blair Tennent (1898–1976), neuseeländischer Politiker

Tennent steht für:
 Tennent (New Jersey), unincorporated community im Monmouth County, New Jersey, Vereinigte Staaten
 Mount Tennent, Berg in der Ross Dependency, Antarktika

Siehe auch:
 Tennant